Willem I van Namen (1324-1391), markgraaf van Namen
Willem I van Nassau-Dillenburg (1487-1559), graaf van Nassau-Dillenburg
Willem V van Kleef (1516-1592), hertog van Berg, Gelre, Gulik en Kleef en graaf van Mark, Ravensberg en Zutphen